Dades de la Temporada 1949-1950 del RCD Espanyol.

Fets destacats 
 18 de setembre de 1949: Lliga: Espanyol 6 - València CF 4
 23 d'octubre de 1949: Lliga: Espanyol 4 - Athletic Club 1
 4 de desembre de 1949: Lliga: FC Barcelona 1 - Espanyol 2
 11 de desembre de 1949: Lliga: Reial Societat 5 - Espanyol 0
 1 de gener de 1950: Gira per Filipines: Selecció de Manila 2 - Espanyol 7
 3 de gener de 1950: Gira per Filipines: Sing Tao de Hong Kong 0 - Espanyol 6
 6 de gener de 1950: Gira per Filipines: Selecció de Hong Kong 0 - Espanyol 2
 12 de febrer de 1950: Lliga: Espanyol 0 - Reial Valladolid 4
 10 de juny de 1950: Amistós: Espanyol 6 - Hungaria 4, primer partit de Ladislau Kubala a Catalunya.
 18 de juny de 1950: Amistós: Espanyol 2 - Hungaria 4

Resultats i Classificació 
 Lliga d'Espanya: Onzena posició amb 22 punts (26 partits, 8 victòries, 6 empats, 12 derrotes, 42 gols a favor i 64 en contra).
 Copa d'Espanya: Vuitens de final. Eliminà el Girona FC, però fou vençut per l'Athletic Club a vuitens de final.

Plantilla

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions esportives del 1949 a Catalunya
Competicions esportives del 1950 a Catalunya